II. Henrik angol király (1133–1189)
II. Henrik bajor herceg (951–995) 
II. Henrik ciprusi király (1270–1324) és jeruzsálemi király (l. lent)
II. Henrik jeruzsálemi király (1270–1324) és ciprusi király (l. fent)
II. Henrik francia király (1519–1559)
II. Henrik kasztíliai király (1334–1379) 
II. Henrik lengyel fejedelem (1196–1241)
II. Henrik navarrai király (1503–1555) 
II. Henrik német-római császár (973–1024)
II. Henrik osztrák herceg (1114–1177)
II. Henrik sogorbi herceg (1445–1522)
II. Henrik münsterbergi herceg (1452–1492)